Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2004 były trzynastymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 12 marca 2004 roku, zakończyły się natomiast 12 listopada 2004 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Amkar Perm i Kubań Krasnodar. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna Lokomotiwu Moskwa. Królem strzelców ligi został Aleksandr Kierżakow z Zenitu Petersburg, który zdobył 18 goli.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: RFPL

Najlepsi strzelcy 
źródło: rsssf.com 

 18 goli
  Aleksandr Kierżakow (Zenit Petersburg)
 17 goli
  Andriej Kariaka (Krylja Sowietow)
 15 goli
  Dmitrij Syczow (Lokomotiw)
  Aleksandr Panow (Torpedo)
 10 goli
  Héctor Bracamonte (FK Moskwa)
  Roman Pawluczenko (Spartak)
  Walerij Jesipow (Rotor)
  Aleksandr Spiwak (Zenit Petersburg)
 9 goli
  Robertas Poškus (Krylja Sowietow)
  Igor Lebiedienko (Torpedo)
  Igor Siemszow (Torpedo)
  Vágner Love (CSKA)
  Ivica Olić (CSKA)
  Dmitrij Kiriczenko (CSKA)

Nagrody 
7 grudnia 2004 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2004:

 Bramkarze
  Wiaczesław Małafiejew (Zenit)
  Siergiej Owczinnikow (Lokomotiw)
  Igor Akinfiejew (CSKA)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
  Wadim Jewsiejew (Lokomotiw)
  Chidi Odiah (CSKA)
  Aleksandr Aniukow (Krylja Sowietow)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
  Siergiej Ignaszewicz (CSKA)
  Aleksiej Bugajew (Torpedo)
  Malchaz Asatiani (Lokomotiw)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
  Deividas Šemberas (CSKA)
  Andrei Stepanov (Torpedo)
  Giennadij Niżegorodow (Lokomotiw)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
  Dmitrij Siennikow (Lokomotiw)
  Aleksiej Bieriezucki (CSKA)
  Pavel Mareš (Zenit)

 Defensywni pomocnicy
  Władimir Maminow (Lokomotiw)
  Francisco Lima (Lokomotiw)
  Elvir Rahimić (CSKA)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
  Władimir Bystrow (Zenit)
  Marat Izmajłow (Lokomotiw)
  Dienis Bojarincew (Rubin)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
  Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
  Jiří Jarošík (CSKA)
  Igor Siemszow (Torpedo)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
  Andriej Kariaka (Krylja Sowietow)
  Jurij Żyrkow (CSKA)
  Dmitrij Chochłow (Lokomotiw)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
  Dmitrij Syczow (Lokomotiw)
  Andriej Arszawin (Zenit)
  Igor Lebiedienko (Torpedo)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
  Aleksandr Kierżakow (Zenit)
  Ivica Olić (CSKA)
  Aleksandr Panow (Torpedo)

Zobacz też 
 Priemjer-Liga (2003)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2003/2004)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2004/2005)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2004 w Rosji